Großes Privileg steht für:

 Großes Privileg (Hannover), der Stadt Hannover 1371 gewährte Rechte durch die askanischen Herzöge Albrecht und Wenzel
 Großes Privileg (Niederlande), Urkunde mit einer Reihe von Rechten, die Maria von Burgund 1477 den Generalstaaten der Niederlande zugestand

Siehe auch:
 Privileg
 Goldenes Privileg
 Privilegium maius der Habsburger